Флаг Корса́ковского района — официальный символ Корсаковского муниципального района Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 мая 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6233.

Флаг составлен на основании герба Корсаковского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой полосой в 1/4 полотнища вдоль нижнего края, посередине флага поверх полосы изображён белый домовый якорь с стоящими на нём двумя жёлтыми зуйками с поднятыми крыльями и вверху белая четырёхлучевая звезда».

Обоснование символики 

Центр Корсаковского района село Корсаково получило своё название по фамилии владельцев — дворян Корсаковых. Именно здесь обосновалась ветвь дворянского рода — Римские-Корсаковы, предки знаменитого композитора. Проявив заботу и внимание о земле и местных жителях Римские-Корсаковы на долгие годы оставили о себе добрую память. Изображение на флаге домового якоря — фигуры из герба рода Римских-Корсаковых напоминает об исторической связи Корсаковского района и старинного дворянского рода.

Голубая полоса и птицы зуйки аллегорически указывают на самый крупный приток реки Оки в границах области — реку Зуша, название которой образовано от слов «зу» (первая часть от быстрой птицы зуёк) и «ша» (от слова «гошь» — гость).

Звезда символически указывает на то, что Корсаковский район расположен на северо-восточной окраине Орловской области.

Звезда — символ путеводности, духа, света, жизненной силы.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, уважения, интеллекта.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Корсаковский район Орловской области
Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением четырёхконечных звёзд
Флаги с изображением птиц